Woori Bank ( Ури Ынхэнъ) — корейский коммерческий банк, являющийся частью финансовой группы Woori. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Входит в сотню крупнейших банков мира.

История 
В 1899 г. был создан Daehancheonil Bank (в дальнейшем переименован в Коммерческий Банк Кореи) В 1932 г. была создана Chosun Trust Company (в дальнейшем Ханвит Банк ). В 1998 произошло слияние Коммерческого Банка Кореи и Ханил Банк (). С 1999 по 2002 год назывался Ханвит Банк (). Банк изменил название в 2002 году, так как включил в себя Коммерческий банк Кореи (), Ханил Банк () и Банк Мира (). В 2001 г. первый среди корейских финансовых учреждений получил сертификат на осуществление интернет-банкинга. В 2004 г. Woori Bank открыл Wooribank Bank History Museum. В 2004 году Woori Bank открыл представительство в Промышленном регионе Кэсон. В 2005 г. был открыт филиал Simcheon в Китае. В 2006 г. банк открыл свои филиалы в Гонконге и Вьетнаме. С 2010 Woori Bank начал открывать филиалы на территории Южной Кореи. В 2009 Woori Bank стал первым банком В Южной Корее, который начал выпускать дебетовые карты Union Pay в Китае, а в марте следующего года WOOri BAnk стал первым иностранным банком, который начал выпускать карты Shanghai Tourism Cards на континентальном Китае. В апреле 2012 г. банк открыл свой первый филиал в Индии, Ченнаи. Также были открыты филиалы в Бангладеш и Индонезии. 14 марта 2012 г. Woori Indonesia объявили о плене слияния с местным банком Bank Saudara. В 2015 г. был официально открыт Bank Woori Saudara Indonesia.

Его отделение Чонно в Сеуле расположено в здании Квантхонгван, старейшем в Корее банковском учреждении. 5 марта 2001 года оно было отнесено к охраняемым городским объектам.

В настоящее время финансовая группа Woori теряет позиции в Азии, уступая китайским банкам — по данным журнала «The Banker», Woori Bank в 2008 году опустился на 15 место с 11 по сравнению с предыдущим годом.

В 2007 году Woori Bank зарегистрировал дочерний банк в России, АО «Ури Банк». Ури Банк обладает лицензией на право работы с юридическими и физическими лицами и является участником системы страхования вкладов. Ури Банк имеет филиал в Санкт-Петербурге, а также представительство во Владивостоке. Банк занимается расчетными и кассовыми операциями, кредитованием южнокорейских предприятий, ведущих свою деятельность на территории Российской Федерации.

Сотрудничество 
В 2001 г. банк вступил в стратегический союз с Industrial and Commercial Bank of China. В 2009 г. Woori Bank-Incheon Tourism Organization подписали соглашение об использовании Woori Bank в качестве основного банка. В ноябре того же года Ури Банк подписал Меморандум о взаимопонимании с Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и Standard Bank в Южной Африке содействовать развитию взаимного сотрудничества для расширения бизнеса в Африке. Ури Банк подписал деловое соглашение с China Travel Alliance для привлечения китайских туристов. 2 марта 2015 г. Woori Bank-Samsung Securities подписали соглашение по всестороннему бизнес сотрудничеству. в апреле 2015 Woori Bank-Samsung Securities открыл три комплексных финансовых центра между банком и небанковским учреждением.

Деятельность 
Woori Bank совместно со своими дочерними компаниями предоставляет коммерческие и банковские услуги для физических и юридических лиц. Оказывает поддержку корпорациям, малым и средним предприятиям. Банк осуществляет продажу ценных бумаг, предоставляет займы, потребительские кредиты и выдачу кредитных карт, а также участвует в формировании депозитов. Банк осуществляет услуги инвестиционного консалтинга и является участником системы страхования вкладов, участвует в валютных операциях.

Из 399 трлн южнокорейских вон активов на конец 2020 года 320 трлн составили выданные кредиты; объём принятых депозитов составил 291 трлн вон. Чистый процентный доход составил 6 трлн вон, комиссионный — 1 трлн. Основным регионом деятельности является Республика Корея, на неё приходится 296 трлн выданных кредитов, по 4 трлн приходится на США и КНР, 2 трлн на Великобританию, 1,4 трлн на Японию.

Основные составляющие группы:
 Woori Bank — банковские услуги, активы 374 трлн вон
 Woori Card Co., Ltd. — выпуск банковских карт, активы 11 трлн вон
 Woori Financial Capital Co., Ltd. (76.8 %) — автокредитование, активы 9 трлн вон
 Woori Investment Bank Co., Ltd. (58,7 %) — депозитарные услуги и операции с ценными бумагами, активы 4 трлн вон
 Woori Savings Bank — сберегательный банк, активы 1,2 трлн вон
 Woori Asset Trust Co., Ltd. (67,2 %) — компания по управлению REIT-фондами (Real Estate Investment Trusts, накопление средств для строительства недвижимости)
 Woori Asset Management Corp. (73 %) — управление активами (21 трлн вон под управлением)
 Woori Credit Information Co., Ltd. — составление кредитных историй клиентов
 Woori Fund Service Co., Ltd. — управление фондами (общая сумма 130 трлн вон)
 Woori Private Equity Asset Management Co., Ltd. — управление активами
 Woori Global Asset Management Co., Ltd. — управление активами
 Woori FIS Co., Ltd. — разработка программного обеспечения
 Woori Finance Research Institute Co., Ltd. — финансовый аналитический центр

Woori Bank имеет дочерние банки в США, КНР, Гонконге, России, Бразилии, Индонезии, Мьянме, Камбодже, Вьетнаме, Филиппинах и Германии.

Социальная деятельность 
Банк занимается инвестициями в НИОКР. Существует стипендиальная программа помощи студентам отправляющимся учиться в Пекин. В апреле 2014 г. банк установил деловые отношения с министерством здравоохранения и социального развития Республики Корея для содействия благотворительности. Также банк проводит активную волонтерскую деятельность.

См. также 
 Список банков Южной Кореи
 Экономика Республики Корея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ури Банка
 Официальный сайт АО «Ури Банк», дочерней организации Ури Банка в России
 Сайт Ури Банка, Токио
 Официальный сайт Финансовой группы Ури
 Сайт Ури Америка Банк
 Карта Ури Америка Банка в корейском городе, Нью-Йорк: MondoMap
 Forbes Global 2000 на 2007

Банки Республики Корея